Валентин Кристиан Вильгельм Сибберн (; 9 сентября 1779, Рюгге (Норвегия) — 1 января 1853, там же) — норвежский политический и государственный деятель, правительственный министр Норвегии, участник Учредительного собрания Норвегии в 1814 году.

Биография 
Сын майора Георга Кристиана Зибберна (1732—1796). Отец премьер-министра Норвегии Георга Кристиана (1816—1901) и политика Карла (1809—1880).

В 1796 году в чине младшего лейтенанта окончил Датскую королевскую военную академию в Копенгагене, в 1800 году получил звание старшего лейтенанта, в 1809 году стал капитаном кавалерии и командаром Раккестадской роты. В 1802 году сдал экзамен на юриста. В 1812 году был произведен майоры.

В феврале 1814 года участвовал в выборах в Конституционное собрание Норвегии.

В том же году был назначен губернатором округа Смааленен (ныне Эстфолл). В 1823 году был назначен окружным губернатором Акерсхуса. В 1830—1852 годах занимал различные должности в норвежском правительстве, включая министра аудита, министра юстиции, министра финансов, министра армии и министра флота. В 1814 году был избран в норвежский парламент стортинг, переизбирался в 1815—1816, 1818, 1821—1822 и 1824 годах.

Награды 
 Орден Святого Олафа
 Орден Полярной звезды
 Орден Меча

Примечания

Ссылки 
 Sibbern, Valentin Christian Wilhelm

Государственные деятели Норвегии
Члены Учредительного собрания Норвегии
Министры аудита Норвегии
Министры юстиции Норвегии
Министры обороны Норвегии
Министры финансов Норвегии
Депутаты стортинга